

Architettura 
 Fort Julien – fortezza situata in Egitto, costruita dall'Impero ottomano
 Ponte Julien – ponte romano in pietra che si trova in Francia, sul percorso della Via Domizia, presso Bonnieux nell'Arrondissement di Apt

Musica 
 Julien – album in studio della cantante franco-italiana Dalida, pubblicato nel 1973

Onomastica 
 Julien – variante in lingua francese del nome proprio di persona italiano maschile Giuliano

Persone 
 Axel Julien (1992) – cestista francese
 Bernard Romain Julien (1802-1871) – incisore, litografo, pittore e disegnatore francese
 Claude Julien (1960) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Félix Julien (1884-1915) – calciatore francese
 Keston Julien (1998) – calciatore trinidadiano
 Marcus Julien (1986) – calciatore grenadino
 Pierre Julien (1731-1804) – scultore francese
 Stanislas Julien (1797-1873) – orientalista francese